Almagreira, paroisse civile de la municipalité de Pombal, située dans le district de Leiria ;
 Almagreira, paroisse civile de la municipalité de Vila do Porto, située sur l'île de Santa Maria, dans la région autonome des Açores.